Les Plans kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Les Plans, Gard, kommun, 
 Les Plans, Hérault, kommun,